Didiscus gillenae är en flockblommig växtart som beskrevs av Tate och Karel Domin. Didiscus gillenae ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gillenae